Ishida ist der Familienname folgender Personen:

 Akira Ishida (* 1967), japanischer Seiyū
 Ishida Baigan (1685–1744), japanischer Gelehrter, Gründer von Shingaku
 Ishida Eiichirō (1903–1968), japanischer Anthropologe
 Ishida Hakyō (eigentlich Ishida Tetsuo; 1913–1969), japanischer Lyriker
 Haruhisa Ishida (1936–2009), japanischer Physiker, Informatiker und Hochschullehrer
 Hideyuki Ishida (* 1982), japanischer Fußballspieler
 Hiroyuki Ishida (* 1979), japanischer Fußballspieler
 Jun’ichi Ishida (* 1954), japanischer Schauspieler
 Junko Ishida (* 1966), japanische Fußballspielerin
 Kiyomi Ishida (* 1968), japanische Tischtennisspielerin
 Kōshirō Ishida (1930–2006), japanischer Politiker
 Kota Ishida (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Masako Ishida (* 1980), japanische Skilangläuferin
 Masato Ishida (* 1983), japanischer Fußballspieler

 Ishida Michio, eigentlicher Name von Mado Michio (1909–2014), japanischer Dichter
 Ishida Mitoku (1587?–169), japanischer Kyōka- und Haiku-Dichter
 Ishida Mitsunari (1560–1600), japanischer Feldherr
 Nicole Ishida (* 1990), japanische Schauspielerin und Model
 Ishida Reisuke (1886–1978), japanischer Geschäftsmann
 Ryōma Ishida (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Ryōtarō Ishida (* 2001), japanischer Fußballspieler
 Ishida Taizō (1888–1979), japanischer Geschäftsmann
 Taneo Ishida (1929–2012), japanischer Tänzer und Choreograf
 Tanrō Ishida (* 1987), japanischer Schauspieler
 Ishida Tetsuya (1973–2005), japanischer Maler
 Yōko Ishida (* 1973), japanische Sängerin
 Yorifusa Ishida (1932–2015), japanischer Stadtplaner 
 Yūki Ishida (* 1980), japanischer Fußballspieler
 Yusuke Ishida (* 2002), japanischer Fußballspieler